Die IBB Institut für Berufliche Bildung AG ist ein deutscher Bildungsanbieter, der auf die berufliche Weiterbildung spezialisiert ist. Er verfügt bundesweit über etwa siebzig Standorte. Die Teilnahme an den Bildungsangeboten über die Virtuelle Online Akademie (VIONA)  des IBB ist an 350 Standorten von Kooperationspartnern möglich (Stand April 2019). Die Kursangebote sind nach AZAV zertifiziert. Das Unternehmen ist unter anderem zertifizierter Bildungspartner von SAP, DATEV, Oracle, Allplan, DIN und CGM MEDISTAR.

Unternehmensgeschichte 
Das Institut für Berufliche Bildung wurde 1985 von Sigrid Baumann-Tornow in Buxtehude gegründet, wo sich bis heute die Hauptverwaltung des Unternehmens befindet. 1996 wurde das IBB nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Im Jahr 2003 wurde die Tochtergesellschaft akademie facultas gegründet, in der Hilfskräfte für die Altenpflege ausgebildet werden. 2007 führte das IBB die Virtuelle Online Akademie VIONA ein. Im Jahr 2009 wurde die IBB GmbH in die Aktiengesellschaft IBB AG umgewandelt. 2011 startete die AbendAkademie mit berufsbegleitenden Bildungsangeboten.  Im Jahr 2013 kam die Business Akademie hinzu (damals unter dem Namen „business line“), die Seminare für Firmenkunden anbietet. 2018 und 2019 wurde das Unternehmen im Rahmen des DEUTSCHLAND TESTS von Focus Money als „Bestes Institut für berufliche Bildung“ ausgezeichnet.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Website des IBB Instituts für Berufliche Bildung

Bildungsunternehmen
Organisation (Buxtehude)
Gegründet 1985